Le mot palier est employé dans les domaines suivants :
 en architecture-construction, un palier est une plate-forme d'accès à un étage par un escalier ;
 en plongée sous-marine, un palier de décompression 
 en mécanique, un palier est un organe utilisé en construction mécanique pour supporter et guider, en rotation, un arbre de transmission ;
 En géostatistique, le palier est le valeur maximal qui est atteint par le variogramme;
 en aviation, le palier est un vol à altitude constante ;
 dans une centrale nucléaire de production d'électricité, un palier peut désigner :
 l'ensemble des réacteurs nucléaires d'un type donné. Les six paliers diffèrent par certains aspects technologiques,
 ou un modèle de réacteurs de caractéristiques identiques.

Voir aussi